Silvia Night representante da Islândia no Festival Eurovisão da Canção 2006, com a música "Congratulations".

Participantes do Festival Eurovisão da Canção
Repórteres fictícios